Jméno a příjmení Josef Kraus má více nositelů:

 Josef Kraus (politik ČSNS) – československý politik, poslanec za Čs. stranu nár. socialistickou v letech 1934–1935
 Josef Kraus (politik KSČ) – československý politik, poslanec za KSČ v letech 1954–1960
 František Josef Kraus (1904–1976) – český malíř, grafik a pedagog
 Joseph Martin Kraus (1756–1792) – německý hudební skladatel působící ve Švédsku
 Josef Kraus (lyžař) Průkopník závodního lyžování v Čechách, jeden z vedoucích závodníků na přelomu 18. a 19. století. Vítěz prvního mezinárodního závodu v běhu na lyžích na 50 kilometrů, Pětinásobný mistr  Království českého v lyžování.
 Josef Kraus (1911-1972) - český pilot RAF